Афсос (; , ) — известный индийский поэт рубежа XVIII—XIX веков.

Биография 
Предками были выходцы из Персии.

В своём литературном творчестве был учеником Вали Аурангабади (около 1668 — около 1744) и Саади (между 1200 и 1219—1292).

Разрабатывал литературные формы языка урду, писал также по-персидски.

Из сочинений Афсоса особенно известно собрание стихотворений «Диван» и перевод с персидского «Гулистана» Саади.

См. также 
Афсос () — индийский черный комедийный веб-сериал 2020 года, режиссер Анубхути Кашьяп.

Литература

Примечания

Ссылки 

Miir Sher Ali Afsos. 1732—1809. Books by Miir Sher Ali Afsos  

 Mir Sher Ali Afsos 

Поэты на урду
Поэты Индии
Поэты XVIII века
Поэты XIX века